Владимир Кошель:
 Кошель, Владимир Иванович (1959—2020) — советский и российский учёный и педагог, ректор Ставропольского государственного медицинского университета (2015—2020).
 Кошель, Владимир Николаевич (1960—1982) — советский милиционер, погибший при исполнении служебных обязанностей.